Гальдеано () — испанская фамилия. Известные носители:

 Гальдеано, Игор Гонсалес де (род. 1973) — испанский шоссейный велогонщик.
 Гальдеано, Хесус (1932—2017) — испанский шоссейный велогонщик.